Графиньи

Фамилия
 Франсуаза де Графиньи (1695—1758) — французская писательница, драматург, хозяйка литературного салона.

Топоним
 Графиньи-Шемен коммуна во Франции, в регионе Шампань-Арденны, департамент Верхняя Марна.